Tråddubbelfotingar (Nemasomatidae) är en familj av mångfotingar inom ordningen cylinderdubbelfotingar. Familjen omfattar ett 20-tal arter i ett tiotal släkten.. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Cylinderdubbelfotingar